Por el título Cuestión de pelotas puede conocerse:

Cine y televisión 

 Dodgeball: A True Underdog Story, película dirigida por Rawson Marshall Thurber y protagonizada por Vince Vaughn y Ben Stiller, titulada en España como Cuestión de pelotas y estrenada en el 2004;
 Mr. Woodcock, película dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Billy Bob Thornton, Sean William Scott y Susan Sarandon, titulada en España como Cuestión de pelotas y estrenada en EE. UU. el 14 de septiembre de 2007;